Ле Гак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ле Гак, Оливье (род. 1993) — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду FDJ.
 Ле Гак, Ян (род. 1954) — французский актёр, танцор и продюсер.